ECH steht für:
 EC Hannover, ein hannoverscher Eishockeyverein
 Encrypted Client Hello, eine Protokollerweiterung für TLS 1.3, siehe Server Name Indication#Sicherheit
 Ethylencyanhydrin, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Nitrile und organischen Hydroxyverbindungen

Ech ist der Name von:
 Aïcha Ech-Chenna (1941–2022), marokkanische Frauenrechtlerin

eCH steht für:
 Verein eCH für eGovernment-Standards, siehe GEVER#eCH

EC-H steht für:
 Provinz Chimborazo in Ecuador nach ISO 3166-2
 Chrysler EC-H, ein PKW-Modell

ECH